Vara ou VARA peut faire référence à :

 VARA, un organisme néerlandais.

Personnalités 

 Armando Vara (né en 1954), homme politique portugais,
 Céline Vara (née en 1984), avocate et femme politique suisse, présidente des Verts Suisse depuis 2016 et conseillère aux États pour le canton de Neuchâtel depuis 2019,
  (né en 1983), footballeur espagnol,
  (née en 1963), personnalité télévisuelle américaine,
 Shailesh Vara (né en 1960), homme politique britannique.

Lieux 

 Vara, un village du département et la commune rurale de Tô, dans la province de la Sissili et la région du Centre-Ouest au Burkina Faso ;
 , village d'Estonie ;
 Vara, une commune d'Estonie ;
 , une localité d'Iran ;
 , une rivière d'Italie ;
 , une ancienne forteresse allemande de la Deuxième guerre mondiale, située à Kristiansand, Norvège ;
 Vara, localité de Suède ;
 Vara, commune de Suède.

Cinéma 
 Vara (2013), un film indien mettant en vedette ,
  (2013), un film bhoutanais réalisé par Khyentse Norbu.